Lista 693 gmin w departamencie Oise we Francji.

(CAB) Communauté d’agglomération of Beauvaisis, utworzone w 2004.

Gminy we Francji